Гува может означать:
 Гува (река) — река в Крыму, приток Дерекойки.
 Гува (район Афин) () — один из самых густонаселенных районов Афин.